Terik kan syfta på:

 Terik (folk) – ett folk i östafrika, del av kalenjin

Geografi

Indonesien 

 Desa Terik, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar